Pelagia peut désigner :

Biologie
 Pelagia est un genre de méduses

Toponymie
en Pologne
 Pelagia, village du powiat de Łask dans la voïvodie de Łódź